Osoby o tym nazwisku:
 Henryk Komsta – polski inżynier
 Marzena Komsta – polska kompozytorka
 Tadeusz Komsta – polski rolnik, poseł na Sejm